Джон Макдиармид Дау (; 17 июня 1872 — дата смерти неизвестна) — шотландский футболист, защитник.

Биография 
Родился в Данди. Выступал за местные клубы «Данди Ауа Бойз» и «Данди». В составе Данди провёл 2 матча. В феврале 1894 года перешёл в английский клуб «Ньютон Хит». Дебютировал за «» 24 марта 1894 года в матче Первого дивизиона против «Болтон Уондерерс» на «Бэнк Стрит». Впервые отличился в составе «Ньютон Хит» 15 сентября 1894 года в матче Второго дивизиона против «Кру Александра», сделав «дубль». В основном составе клуба провёл 3 сезона, сыграв 50 матчей и забив 6 голов. Играл под псевдонимом Эм Джей Вудс ().

В июле 1897 года перешёл в клуб «Фэрфилд», но в том же году покинул его, став игроком «Глоссоп Норт Энд». В сентябре 1898 года перешёл в «Лутон Таун», в котором провёл два сезона, сыграв 56 матчей и забив 1 гол. В мае 1900 года стал игроком «Мидлсбро», за который провёл 34 матча. В 1902 году перешёл в лондонский «Вест Хэм Юнайтед», где провёл один сезон, сыграв в 14 матчах. В 1903 году вернулся в «Лутон Таун».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Данди»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Фэрфилд»
Игроки ФК «Глоссоп Норт Энд»
Игроки ФК «Лутон Таун»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»